Арляново — название населённых пунктов в России:

 Арляново — деревня в Алнашском районе Удмуртии.
 Арляново — деревня в Малопургинском районе Удмуртии.